IHF Emerging Nations Championship er en håndboldturnering for mænd, der er blevet ograniseret af International Handball Federation siden 2015. Turneringen er for opkommende håndboldnationer. Den første udgave blev afholdt i Kosovo fra 20. til 26. juni 2015.

Landene som deltager er en del af EHF's fire årige plan samt de højest rangerede lande, der ikke kvalificerede sig til VM i håndbold 2015. Spillere i alderen mellem 16 og 30 kan deltage i turneringen.

Turneringer

Medaljeoversigt

Deltagende landes placeringer

Referencer 

Håndboldturneringer